Schaup ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Schaup, österreichischer Bankier und Brauereiunternehmer, siehe Brauerei Zipf
 Richard Schaup (1871–1954), schweizerisch-deutscher Maler, Grafiker und Illustrator, siehe Richard Schaupp 
 Susanne Schaup (* 1940), österreichische Schriftstellerin, Herausgeberin und Übersetzerin 
 Wilhelm Schaup (1919–2000), österreichischer Historiker und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Schaupp
 Schaub